Медицинская арахноэнтомология или медицинская энтомология — раздел медицинской паразитологии; наука, изучающая заболевания человека, вызываемые членистоногими или передающиеся ими, морфологию и экологию членистоногих эктопаразитов человека, их взаимодействие с самим человеком, и исследующая возбудителей этих болезней, а также меры борьбы с ними и профилактики.

От медицинской энтомологии отличается судебно-медицинская энтомология, задачами которой является определение «возраста» трупа по развитию в нём трупной фауны.

История 
Становлению медицинской энтомологии как самостоятельной науки предшествовала длительная история. Её обособление от паразитологии и формирование в самостоятельную науку произошло в начале XX века.
К этому времени было выяснено значение насекомых и членистоногих в целом в жизни человека, и началось их специальное и целенаправленное изучение. Официальное название наука получила в 1909 году, когда профессором Калифорнийского университета В. Хирмсом был прочитан курс лекций по медицинской энтомологии, и таким способом дал официальное название новой науке. В ходе становления науки, после выявлением медицинской роли представителей отряда клещей, стало применяться более полное название «Медицинская арахноэнтомология», однако большинство специалистов используют первое название.

Задачи медицинской арахноэнтомологии 
 изучение особенностей строения членистоногих, являющихся паразитами человека, на всех их стадиях развития
 изучение систематики объектов медицинской арахноэнтомологи, принадлежность к той или иной группе
 изучение взаимоотношения паразит-хозяин
 изучение особенностей цикла развития, установление путей циркуляции членистоногих-паразитов либо переносчиков в природе и способы попадания в организм человека
 разработка научных основ диагностики и лечения заболеваний на основании знания вредоносного действия членистоногих, а также методов профилактики и борьбы с ними
 создание системы обеспечивающей профилактику и ликвидацию заболеваний, обусловленных членистоногими

См. также 
 Энтомология
 Судебная энтомология
 Арахнология

Литература 
 Тарасов, В.В. Медицинская энтомология - М.: МГУ, 1996
 Романенко В. Н. Медицинская арахноэнтомология : учебник. — Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2015. — 284 с.

Источники 

Разделы энтомологии
Медицина
Паразитология
Арахнология